Fabíola, romance religioso de Nicholas Wiseman
Fabiola (telenovela), produção venezuelana
Fabíola (1918), filme mudo italiana
Fabíola (1949), filme italiano dirigido por Alessandro Blasetti 

Desambiguações de antropônimos